Celurozaury (Coelurosauria) – grupa teropodów definiowana filogenetycznie jako wszystkie te gatunki, które są bliższe ptakom niż karnozaurom. Należą do niej między innymi tyranozauroidy, dromeozaury, ornitomimozaury i ptaki. Dzisiaj występuje tylko jedna grupa celurozaurów – ptaki.

Cechy charakterystyczne 
Celurozaury są jedną z najbardziej zróżnicowanych grup dinozaurów. Obejmuje one zarówno olbrzymich mięsożerców jak tyranozaur jak i najmniejsze z dinozaurów – np. rodzaj Epidendrosaurus i kolibry. Mimo wszystko wszystkie one mają kilka cech wspólnych:
 kość krzyżowa dłuższa niż u innych dinozaurów
 sztywny ogon
 pochylona kość łokciowa
 kość piszczelowa krótsza od kości udowej

Pióra 
Większość dinozaurów u których stwierdzono obecność piór to celurozaury. Były to pióra różnego rodzaju: od pojedynczych nierozgałęzionych włókien aż po niemal w pełni wykształcone lotki i sterówki. Mimo wszystko odkryto też nieupierzone celurozaury takie jak jurawenator (jednak jest to osobnik młody i nagie łuski widać tylko w okolicy ogona). Większość palentologów uważa ptaki za celurozaury.

Klasyfikacja 
 dinozaury (Dinosauria)
 gadziomiedniczne (Saurischia)
 teropody (Theropoda)
 tetanury (Tetanurae)
 takson celurozaury (Coelurosauria)
 rodzina celury (Coeluridae)
 rodzina kompsognaty (Compsognathidae)
 nadrodzina tyranozauroidy
 rodzina tyranozaury (Tyrannosauridae)
 takson maniraptorokształtne (Maniraptoriformes)
 nadrodzina ornitomimozaury
 rodzina garudymimy (Garudimimidae)
 rodzina harpymimidy (Harpymimidae)
 rodzina deinocheiry (Deinocheiridae)
 rodzina ornitomimy (Ornithomimidae)
 takson maniraptory (Maniraptora)
 nadrodzina terizinozauroidy
 rodzina terizinozaury (Therizinosauridae)
 takson Pennaraptora
 takson owiraptorozaury
 rodzina awimimy (Avimimidae)
 rodzina kaudipteryksy (Caudipteridae)
 rodzina cenagnaty (Caenagnathidae)
 rodzina owiraptory (Oviraptoridae)
 takson Paraves
 rodzina dromeozaury (Dromaeosauridae)
 rodzina troodony (Troodontidae)
 rodzina Scansoriopterygidae
 GROMADA ptaki (Aves)
 takson archeopteryksokształtne
 rodzina archeopteryksy (Archaeopterygidae)

Występowanie 
Wiadomo, że celurozaury istniały już w późnej jurze (np. ornitolest) i żyją do dzisiaj (ptaki). Jednak kwestią sporną jest kiedy po raz pierwszy się pojawiły. Archeopteryks występował 155 mln lat temu, Coelurus fragilis ok. 150 mln lat temu, pedopenna 168-140 mln lat temu, Iliosuchus 166-165 mln lat temu (choć przez niektórych jest uważany za karnozaura). Biorąc pod uwagę te znaleziska oraz inne za najprawdopodobniejszy wiek pojawienia się celurozaurów uznaje się wczesną jurę.

Coelurosaurus 
Coelurosaurus to nieopisany rodzaj dinozaura (nomen nudum), nazwany tak przez Fridericha von Hue w 1929. Z powodu braku formalnego opisu dinozaur ten nie jest brany pod uwagę w pracach naukowych, choć pojawia się na niektórych listach dinozaurów.

Filogeneza 
Kladogram celurozaurów za Weishampel, Dodson & Osmólska, 2004

Przypisy